Симоновский сельсовет — муниципальное образование со статусом сельского поселения и административно-территориальное образование в Угловском районе Алтайского края России. Административный центр — село Симоново.

Население 

По результатам Всероссийской переписи населения 2010 года, численность населения муниципального образования составила 1056 человек, в том числе 514 мужчин и 542 женщины. Оценка Росстата на 1 января 2012 года — 1016 человек.

Населённые пункты 
В состав сельского поселения входит 4 населённых пункта:
 село Валовой Кордон,
 село Кормиха,
 село Симоново,
 село Чернокоровниково.

Примечания 

Муниципальные образования Угловского района
Сельские поселения Алтайского края